You and I A Queen rockegyüttes egyik dala.
 You and I Céline Dion kislemeze.
 You and I A t.a.T.u-ról készült film.
 You and I Lady Gaga egyik kislemeze a Born This Way című albumáról.
 You and I (Eddie Rabbitt & Crystal Gayle-dal)